Počet obyvatel Bosny a Hercegoviny se v posledních dekádách dramaticky měnil v důsledku války v Bosně a Hercegovině v letech 1992 - 1995. V roce 2014 země měla 3 871 643 obyvatel.

Jazyky 

Bosenská ústava nespecifikuje žádný oficiální jazyk. Stejný status bosenštiny, srbštiny a chorvatštiny potvrdil ústavní soud v roce 2000. Mluvčí tří daných jazyků si navzájem rozumějí a byly dohromady známé jako srbochorvatština. Užívání jednoho z nich se stalo znakem etnické identity. Bosenština a srbština se píší v latinském písmu i cyrilici, zatímco chorvatština jen v latince.

Náboženské složení 

 Islám 50,7%
 Pravoslaví 30,75%
 Katolictví 15,19%
 jiné vyznání 3,35%

Demografická statistika

Národnostní složení

CIA World Factbook 
Následující demografická statistika pochází ze CIA World Factbook, pokud není uvedeno jinak.

Populace 
3 871 643 (červenec 2014, odhad)

Věková struktura 
0-14 let: 13,7 % (muži 272 812/ženy 256 152)
15-24 let: 12,7 % (muži 255 074/ženy 238 428)
25-54 let: 46,7 % (muži 906 265/ženy 899 870)
55-64 let: 13,7 % (muži 253 045/ženy 276 769)
65 let a víc: 13,3 % (muži 199 515/ženy 313 713) (2014, odhad)

Střední věk 
Celkem: 40,8 let
Muži: 39,4 let
Ženy: 42,2 let (2014, odhad)

Naděje dožití 
Celkem: 76,33 let
Muži: 73.33 let
Ženy: 79.55 let (2014, odhad)

Urbanizace 

Ve městech žilo v roce 2002 z celkového počtu obyvatel Bosny a Hercegoviny pouhých 43 %. CIA World Factbook uvádí pro rok 2014 míru ubanizace 39,6 %.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Geografie Bosny a Hercegoviny
Bosna a Hercegovina
Společnost Bosny a Hercegoviny